Суперкубок Японії з футболу 2005  — 20-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 лютого 2005 року між чемпіоном Японії клубом Йокогама Ф. Марінос та володарем кубка Імператора Японії клубом Токіо Верді.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

2005
Японія
Лютий 2005
2005 в Японії
Спортивні змагання у Йокогамі